Filme policial
 Romance policial

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura